БРДМ-2Т «Сталкер» (РДМ-2Т) — гусеничная боевая разведывательно-диверсионная машина, созданная белорусской компанией «Минотор-Сервис». БРДМ предназначена для автономных операций в глубоком тылу: диверсий, разведки, эвакуации сбитых лётчиков, установки противотанковых мин в неожиданных местах, внезапных атак на автоколонны. Она может не только производить поиск целей в глубоком тылу противника и передавать координаты, но и обладает набором необходимого оружия для их уничтожения.

История 
Работы над машиной шли на протяжении почти всех 90-х годов, и первый готовый образец был продемонстрирован в 2000 году. Имелось две модели: с пустынным и лесным камуфляжем. БРДМ демонстрировался на различных выставках, в том числе и в ОАЭ. Несмотря на высокие оценки машины, её так никто и не приобрёл, а для белорусской армии она была чересчур дорога. На настоящий момент проект заморожен.

Особенности конструкции 
Машина изначально разрабатывалась с учётом требований высокой мобильности, малозаметности, защищённости и хорошей вооружённости. Дизельный двигатель с гидромеханической трансмиссией обеспечивает максимальную скорость до 95 км/ч. В конструкции 2Т «Сталкер» использованы материалы, снижающие заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

БРДМ обладает обширным арсеналом, который позволяет эффективно поражать различные цели. Система управления огнём включает двухканальное обзорно-прицельное устройство с лазерным дальномером, обеспечивающее поиск, обнаружение и сопровождение целей в пассивном режиме в дневных и ночных условиях.

В состав бортового вооружения входят:
 противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» с ракетой «Атака»;
 зенитный ракетный комплекс «Игла»;
 30-мм автоматическая пушка 2А42;
 30-мм автоматический гранатомёт АГ-30;
 спаренный пулемёт ПКТ;
 набор противотанковых мин.

Система управления огнём позволяет вести одновременный обстрел двух целей.

Разведывательное оборудование 2Т «Сталкер» представляет собой многоканальный круглосуточный оптико-электронный комплекс, обеспечивающий автоматическую селекцию и сопровождение движущихся целей, лазерное и оптическое определение дальности до цели, автоматическую передачу разведданных на большую дальность.

Возимый запас боеприпасов, топлива, воды и продуктов питания обеспечивает длительную автономную боевую машины и экипажа в отрыве от тылов и баз снабжения.

См. также 
 БРДМ-2
 Боевая разведывательная машина
 Лёгкий танк

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Статья на сайте supertank.ru
 Статья на сайте «Альтернативная история»
 Детальное описание машины
 
 
 
 
 Белорусский стелс-танк 2Т «Сталкер» идеальное оружия для боев в пустыне

БРМ Белоруссии
БРМ по алфавиту
Гусеничные БРМ
Танки Белоруссии
Танки по алфавиту
Лёгкие танки